Кардри́дер (, также используются варианты написания картридер, кард-ридер, картовод и пр.) — устройство для чтения карт памяти, а также иных электронных карт самого разного назначения. В частности, смарт-карт, флеш-карт, SIM-карт.

Наибольшее распространение получили:
 универсальные кардридеры для накопителей информации на базе флеш-памяти, содержащие часто по несколько различных разъёмов и подключаемые по интерфейсу USB к компьютеру общего назначения. Бывают внешние (в виде отдельного устройства) и внутренние (в виде модуля, устанавливаемого в отсек 3.5" системного блока). USB кардридеры обычно реализуют стандартный класс , драйверы для которого включены в большинство операционных систем и загрузчиков.
 специализированные устройства чтения smart-карт, сопряжённые с аппаратурой, использующей соответствующий тип карт. Например,  банкомата (EMV), устройство чтения карт в АСКП и пропускных пунктах метрополитена.

По принципу действия устройства чтения карт бывают:
 Традиционные, с электрическим присоединением контактов. Обеспечивают наибольшую скорость обмена данными. В настоящее время применяются как устройства компьютерной памяти наравне с жёсткими дисками.
 Магнитные, имеющие магнитную головку для чтения полосы на магнитных картах. Карты для данного типа устройств долгое время отличались наименьшей себестоимостью производства, и потому такие системы получили широкое распространение.
 Электронные бесконтактные (NFC).

Смарт-карт ридер 

Смарт-карт ридер (англ. Smart Card reader, также используются варианты написания смарт картридер, смарт-кард ридер, смарткард ридер, считыватель смарт-карт, устройство для считывания смарт-карт и пр.)  — устройство для считывания информации со смарт-карт и записи на них необходимых данных. Отличительными особенностями смарт-карт ридеров являются высокая надёжность и эргономичность.

Применение 
Смарт-карт ридеры могут использоваться:

 в инфраструктуре открытых ключей (PKI) и сетевой безопасности;

 в электронном банкинге и при совершении электронных платежей;

 при работе с электронными системами здравоохранения;

 в программах лояльности;

 в электронных удостоверениях сотрудников (служащего, чиновника) и других.

Виды

Смарт-карт ридеры по типу подключения к ПК

1. Проводные 

 Type-A

 Type-C

 Порт для OEM

2. Беспроводные 
 Bluetooth

Смарт-карт ридеры по типу обмена со считывающим устройством

1. Контактные 

 Для смарт-карты с интерфейсом ISO 7816

2. Бесконтактные 

 NFC

 Бесконтактные (RFID) для смарт-карт ( ISO/IEC 14443, реже ISO/IEC 15693)

3. Дуальные 

 Контактные + NFC

Варианты корпуса (исполнения) 

 горизонтальный (Base)

 вертикальный

 с подставкой

 встраиваемый (embedded, OEM)

 mini

Дополнительные возможности 

 считывание отпечатка пальца (биометрические смарт-карт ридеры)

Примечания

См. также 
 Файловая система

 Универсальная электронная карта

Запоминающие устройства
Энергонезависимая память
Смарт-карта